Wąwolnica heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Wąwolnica (Powiat Puławski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Puławski der Wojewodschaft Lublin
 Wąwolnica (Strzelin) (dt. Wammelwitz), Dorf im Powiat Strzeliński der Wojewodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Strzelin
 Wąwolnica (Ułęż), Dorf im Powiat Rycki der Wojewodschaft Lublin; siehe Gmina Ułęż